bazsarózsa (Paeonia) növénynemzetség
A nemzetség több tagjának magyar nevében szerepel a „bazsarózsa”, de egyeseket egyszerűen így is neveznek:
 bazsarózsa (Paeonia officinalis) növényfaj; kerti bazsarózsa, piros bazsarózsa
 bazsarózsa (Paeonia officinalis subsp. officinalis cv. Rubra plena, syn. Paeonia × festiva cv. Rubra plena), pünkösdirózsa; a kerti bazsarózsa nevű növényfaj egyik gyakran termesztett fajtája
 bazsarózsa, 2SZ7 Pion önjáró ágyú
 Bazsarózsa, a Ghymes együttes egyik dala